Amberson bezeichnet:
 Amberson Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Amberson (Pennsylvania), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Amberson Valley Estates, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Amberson Valley, ein Tal im US-Bundesstaat Pennsylvania

Siehe auch:
 Der Glanz des Hauses Amberson